Bosta (Hongarije)
 Bösta (Zweden)